Засада — тактический приём в военном деле, основанный на использовании фактора внезапности.

Военное дело 
 Засада — гарнизон под началом засадного воеводы в городах Русского государства XI—XIII века.
 Засада (тыльный или засадный полк, то есть резервный) — элемент боевого построения русского войска XIII—XVII века для внезапного нападения на противника.
 Засада (в авиации) — действия крылатых или винтокрылых военных летательных аппаратов (вертолётов или конвертопланов) из-за элементов рельефа местности, таких как горы, холмы или лес, ограничивающих видимый и радиолокационный горизонт для своевременного их визуального или инструментального обнаружения с земли и обеспечивающих им скрытный подход к объектам атаки. Действия авиации из засады также называются действиями «с подскока», а сама воздушная цель, применяющая подобную тактику, будет являться для войск противовоздушной обороны на земле «внезапно появляющейся» или «подскакивающей» (цель типа «подскакивающий вертолёт»).

Топонимы 
 Засада — деревня в общине Билеча Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Засада — пригород деревни Бобово в общине Плевля (Черногория).
 Засада — деревня в районе Яблонец-над-Нисоу Либерецкого края (Чехия).

Фильмы 
 Засада (фильм, 1958), Япония
 Засада (фильм, 1969, СССР), СССР
 Засада (фильм, 1969, Югославия), Югославия
 Засада (фильм, 1973), Гонконг
 Засада (фильм, 1974), Болгария
 Засада (фильм, 1987)
 Засада (фильм, 1999), Финляндия
 Засада (фильм, 2001), США, короткометражный
 Засада (фильм, 2007), США, Германия, Канада, Великобритания

Другое 
 Засада — в шахматах, расположение дальнобойной фигуры за своей или чужой фигурой, после ухода которой она действует на определённое поле или линию.
 Засада, Собеслав — польский автогонщик.
 Засада () — роман Жоржи Амаду (1984).
 Засада — девятый эпизод третьего сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».

Примечания

См. также 
 Окоп-засада
 Танковая засада